Antonella Ragno-Lonzi (née en 1940), escrimeuse italienne ;
 Saverio Ragno (1902-1969), escrimeur italien, père d'Antonella ;
 Tommaso Ragno (né en 1967), acteur italien.